Le canton de Villeneuve-sur-Lot est le nom porté par plusieurs divisions administratives françaises du département de Lot-et-Garonne :

 le canton de Villeneuve-sur-Lot jusqu'en 1973, divisé ensuite en canton de Villeneuve-sur-Lot-Nord et canton de Villeneuve-sur-Lot-Sud ;
 le canton de Villeneuve-sur-Lot-Nord, créé en 1973 ;
 le canton de Villeneuve-sur-Lot-Sud, également créé en 1973.